

Села:
 Тарнавка — Львівська область, Самбірський район
 Тарнавка — Тернопільська область, Чортківський район
Заповідне урочище:
 Тарнавка — заповідне урочище у Львівській області.

Населені пункти та їхні частини
 Тернавка (Тарнавка) — село в гміні Маркова Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Тернавка (Тарнавка) — село в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Тернавка (Тарнавка) — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Тарнавка — частина села Хлопичі (Хлопіце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Тарнавка — частина села Ракова в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки